Christoph Blocher (* 1940), personnalité politique et homme d'affaires suisse
 Eduard Blocher (1870-1942), pasteur et essayiste suisse
 Eugen Blocher (1882-1964), juge fédéral suisse
 Henri (A. G.) Blocher (* 1937),  théologien évangélique français
 Hermann Blocher (1872-1942), personnalité politique suisse
 Jacques Blocher (1909-1986),  pasteur baptiste français
 Jean-Claude Blocher (* 1949), coureur cycliste professionnel français
 Madeleine Blocher-Saillens (18811971),  pasteur protestant français
 Magdalena Martullo-Blocher (1969-), femme d'affaires et personnalité politique suisse
 Sylvie Blocher (* 1953), vidéaste française

Film 

 L'Expérience Blocher